РФС — сокращение названия двух общественных организаций:
 Российский фашистский союз;
 Российский футбольный союз.